If Only (canção de Andrea Bocelli)
 If Only (canção de Queens of the Stone Age)
 If Only (autobiografia) - biografia de 1999 da cantora britânica Geri Halliwell
 If Only (filme) - filme americano de 2004 dirigido por Gil Junger

Desambiguação